Стокгольм — столица и крупнейший город Швеции.
 Стокгольм (лен) — лен, расположенный на балтийском побережье Швеции.
  — невключённая территория в штате Нью-Джерси, США.